Paracuellos (Cuenca), municipi de la província de Conca.
 Paracuellos de Jarama, municipi de la província de Madrid;
 Paracuellos de Jiloca, municipi de la província de Saragossa;
 Paracuellos de la Ribera, municipi de la província de Saragossa;
 Paracuellos, còmic de Carlos Giménez;
 Matances de Paracuellos, fets produïts durant la Guerra Civil Espanyola a Paracuellos del Jarama.